

Personnalités 

 Arthur Sze (né en 1950), poète et professeur américain ;
 Fiona Sze-Lorrain (née en 1980), musicienne, poétesse et écrivaine française ;
 Sarah Sze (née en 1969), artiste et sculptrice américaine.